Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1934 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Scriven bat Helen Jacobs en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Cilly Aussem et Simone Mathieu.

La finale masculine s'étant terminée vers 18h30, les dames sont montées sur le terrain alors que des nuages obscurcissaient ce qu'il restait de lumière. Helen Jacobs ne pouvait développer son jeu habituel au filet en raison de la faible luminosité. À 20 heures, la plupart des spectateurs avait quitté les gradins. Jacobs demanda en vain le report du  au lendemain. À 3-1 en faveur de Scriven, Jacobs demanda à nouveau le report de la fin du . Après quelques conciliabules avec les officiels, l'arbitre leur ordonna de poursuivre. Décontenancée, Jacobs prendra seulement 2 points dans les 3 derniers jeux. 

Espoir américain et tête de série n° 3, Alice Marble s'effondre lors de son . Victime de la chaleur, elle est transportée à l'hôpital. Les médecins lui diagnostiquent une tuberculose et une pleurésie. Elle ne remontera sur les courts que deux ans plus tard et ne s'alignera plus à Roland-Garros.

Betty Nuthall, tête de série n° 4, finaliste en 1931 et demi-finaliste en 1932 et 1933, confirme sa mauvaise forme. Ses fréquentes double fautes et la faiblesse de ses coups lui valent une élimination au troisième tour.

Toute la compétition s'est déroulée sous la chaleur, sans une goutte de pluie. Les shorts font leur première apparition en France. La plupart des spectateurs sont en habit (chapeaux pour les hommes et robes pour les femmes) mais quelques audacieuses portent des shorts.

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1934
France Simple dames
Sport en France en 1934
Mai 1934
Sport en juin 1934